Дем'янівка (до 1945 року — Азізкой, ) — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.